Рамос-Ариспе () — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Поселение было основано в 1577 году как сельскохозяйственная община Valle de las Labores. В 1606 году оно было переименовано в Сан-Николас-де-ла-Капелланья, в честь Святого Николаса, так как была построена капелла.

19 мая 1850 года поселение получило статус вилья и было переименовано в Ramos Arizpe в честь мексиканского политика .

В 1915 году во время Мексиканской революции возле Рамос-Ариспе войска Панчо Вильи под командованием Фелипе Анхелеса разгромили войска каррансистов.

13 мая 1980 года поселению был присвоен статус города.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Коауилы